Кастиљон има више значења:

 Кастиљон (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кастиљон (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику